Венаре́-ле-Лом () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 55 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1432 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2972,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт місто Венаре-ле-Лом
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Венаре-ле-Лом 
 Венаре-ле-Лом на сайті французького Національного інституту географії
 Венаре-ле-Лом на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венаре-ле-Лом на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Венаре-ле-Лом на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор